Rosa 'Parade' — сорт роз класса Плетистые крупноцветковые розы.

Биологическое описание 
Высота куста 215—365 см, ширина около 245 см.

Цветки 9—10 см в диаметре, чашевидные, махровые, ярко-розовые или вишнево-красные, бледнее к краям цветка, и иногда с пурпурным оттенком в центре. Появляются по одному или в кистях до 5 штук. Лепестков 33.

Листва блестящая тёмно-зёленая.

Цветение повторное.

Аромат средний (4\10).

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Болезни и вредители 

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Parade' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Parade